Blériot bezeichnet:

 Louis Blériot (1872–1936), einen französischen Luftfahrtpionier
 Blériot Aéronautique, einen französischen Flugzeughersteller
 Blériot-Whippet, ein Cyclecar
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Air Navigation & Engineering Company

diverse Flugzeugtypen:
 Blériot-SPAD S.33
 Blériot-SPAD S.510
 Blériot-SPAD S.56
 Blériot-SPAD S.XX
 Blériot 111
 Blériot 115
 Blériot 125
 Blériot 127
 Blériot 137
 Blériot 165
 Blériot X
 Blériot XI
 Blériot XII

Siehe auch:
 Blériot-Gletscher